Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 175 dans le monde.

 Route fédérale 175 en Allemagne
 Route 175 au Québec, Canada
 Interstate 175 aux États-Unis
 New York State Route 175  aux États-Unis
  dans certains pays